Велика Крушевица може бити:

 Велика Крушевица (Рековац), насељено место у општини Рековац
 Велика Крушевица (Крушевац), насељено место града Крушевца